The Sign of Four (livro), uma aventura de Sherlock Holmes, por Arthur Conan Doyle
 The Sign of Four (1923), filme com Arthur Colin
 The Sign of Four (1932), filme com Ian Hunter
 The Sign of Four (1983), filme com Ian Richardson
 The Sign of Four (2001), filme com Matt Frewer